Viechtau ist 

 eine Landschaft im Salzkammergut, die sich über Teile der Marktgemeinde Altmünster und der Gemeinde Traunkirchen erstreckt
 eine ehemalige, bis etwa 1780 gebräuchliche, Bezeichnung der Ortschaft Neukirchen
 Viechtau (Gemeinde Altmünster), ein östlich des Ortschaftskerns gelegener Ortschaftsteil von Neukirchen (Gemeinde Altmünster)
 Viechtau (Gemeinde Traunkirchen), ein am Ufer des Traunsees in der Katastralgemeinde Winkl gelegener Ortsteil der Gemeinde Traunkirchen